Pfläging ist der Familienname folgender Personen:

 Kurt Pfläging (1934–2012), deutscher Ingenieur und Sachbuchautor
 Niels Pfläging (* 1971), deutscher Ökonom, Unternehmensberater und Autor